Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2006 odbyły się na terenie Stanów Zjednoczonych w Lowell, Massachusetts. Trwały od 1 do 9 kwietnia na „Tsongas Arena” mogącej pomieścić 6,5 tys. osób. W Polsce imprezę transmitował Eurosport i Eurosport 2.

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja Końcowa

Finał

Mały Finał

Półfinały

1/2

3/4

Round Robin

Sesja 1 
Sobota, 1 kwietnia, 09:00 (18:00 CET)

Sesja 2 
Sobota, 1 kwietnia, 16:00 (23:00 CET)

Sesja 3 
Niedziela, 2 kwietnia, 09:00 (16:00 CET)

Sesja 4 
Niedziela, 2 kwietnia, 14:00 (21:00 CET)

Sesja 5 
Niedziela, 2 kwietnia, 19:00 (3 kwietnia, 02:00 CET)

Sesja 6 
Poniedziałek, 3 kwietnia, 09:00 (16:00 CET)

Sesja 7 
Poniedziałek, 3 kwietnia, 14:00 (21:00 CET)

Sesja 8 
Poniedziałek, 3 kwietnia, 19:00 (4 kwietnia, 02:00 CET)

Sesja 9 
Wtorek, 4 kwietnia, 09:00 (16:00 CET)

Sesja 10 
Wtorek, 4 kwietnia, 14:00 (21:00 CET)

Sesja 11 
Wtorek, 4 kwietnia,19:00 (5 kwietnia, 02:00 CET)

Sesja 12 
Środa, 5 kwietnia, 09:00 (16:00 CET)

Sesja 13 
Środa, 5 kwietnia, 14:00 (21:00 CET)

Sesja 14 
Środa, 5 kwietnia, 19:00 (6 kwietnia, 02:00 CET)

Sesja 15 
Czwartek, 6 kwietnia, 09:00 (16:00 CET)

Sesja 16 
Czwartek, 6 kwietnia, 14:00 (21:00 CET)

Sesja 17 
Czwartek, 6 kwietnia, 19:00 (7 kwietnia, 02:00 CET)

Statystyki

Objaśnienia

Rundy

Kraje

Półfinały, Finały 

Tabela przedstawia liczbę wygranych partii za daną liczbę kamieni.

Tabela przedstawia liczbę przegranych partii za daną liczbę kamieni.

Round Robin 

Tabela przedstawia liczbę wygranych partii za daną liczbę kamieni.

Tabela przedstawia liczbę przegranych partii za daną liczbę kamieni.

Australia

Dania

Finlandia

Irlandia

Japonia

Kanada

Niemcy

Norwegia

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja 

2006
2006 w curlingu
Sport w Massachusetts
2006 w Stanach Zjednoczonych
Lowell (Massachusetts)
Curling w Stanach Zjednoczonych